El término arusha o Arusha puede referirse:

a los arusha, una comunidad que vive en el norte de Tanzania;
a Arusha, una ciudad al norte de Tanzania.